

Суперкубок Украины по футболу 2004 — первый розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 10 июля 2004 года, в Одессе, на стадионе «Черноморец», в присутствии 34 362 зрителей. В матче встретились донецкий «Шахтёр», в качестве обладателя Кубка Украины, и киевское «Динамо» — чемпион Украины сезона 2003—2004. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. На 21-й минуте матча за «Динамо» забил гол Олег Гусев, а на 76-й минуте Мариуш Левандовский сравнял счёт. В серии пенальти победу одержало «Динамо»

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2003/2004
 Кубок Украины по футболу 2003/2004

Ссылки 
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»
 Серия пенальти (часть 1) на youtube.com
 Серия пенальти (часть 2) на youtube.com

2004
Суперкубок Украины по футболу 2004
Суперкубок Украины по футболу 2004
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Одессе
События 10 июля
Июль 2010 года